Дольфю́с () — французская фамилия. Известные носители:

  — французский род из Мюлуза. 
 Дольфюс, Одуэн (1924—2010) — французский астроном и аэронавт.
 Дольфус, Энгельберт (1892—1934) — австрийский политик, канцлер Австрии в 1932—1934 годах.